Der Begriff Kontaktperson bezeichnet:

 Kontaktperson (Nachrichtendienst), eine durch Nachrichtendienste wissentlich oder unwissentlich registrierte Person, die als Quelle zum Beispiel für Spionageerkenntnisse dient oder dienen soll
 Kontaktperson (Epidemiologie), eine Person, die mit einer anderen Person in Kontakt war, die mit einer von Mensch zu Mensch übertragbaren Infektionskrankheit infiziert bzw. erkrankt ist